Ouaoula är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Azilal Province och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Ouaoula ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ouaoula är lite kuperad, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Ouaoula. Runt Ouaoula är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Azilal,  km nordost om Ouaoula. Trakten runt Ouaoula består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal